Тајм () може бити:

 Тајм, недељни амерички часопис
 Тајм, југословенска рок група
 Тајм, град у америчкој савезној држави Илиноис
 -{Time}-, белоруска песма са Евровизије 2015. године
 Time (O. Torvald), украјинска песма са Евровизије 2017. године